

Cinema 
La posta in gioco – film del 1988 diretto da Sergio Nasca

Letteratura 
La posta in gioco (Payback) – romanzo di R.J. Kaiser, I nuovi bestsellers n. 187
La posta in gioco (Unappointed Rounds) - romanzo giallo di Doris Miles Disney
 La posta in gioco – libro di Carlo Bollino del 1987, da cui è tratto il film omonimo
 La posta in gioco – saggio di Pier Aldo Rovatti del 1987
 La posta in gioco. Realtà e prospettive del sistema postale italiano – saggio di Davide Giacalone e Baldo Meo del 1990
 La posta in gioco – saggio di Stefano Bartezzaghi del 2007

Televisione 
 La posta in gioco – episodio della quinta stagione di Don Matteo
 La posta in gioco (Once Burned) – episodio della seconda stagione di Batman of the Future
 La posta in gioco (Spiel des Lebens) – episodio della prima stagione di Hamburg Distretto 21
 La posta in gioco (The Gamesters of Triskelion) – episodio della seconda stagione di Star Trek
 La posta in gioco (Santa's Secret Stuff) – episodio della settima stagione di Una mamma per amica